|
|-
|align="right"|

|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Sydney (officieel Apia International Sydney) van 2015 vond plaats van 11 tot en met 16 januari 2015 in de Australische stad Sydney. Het was de 123e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Sydney 2015. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2015 trok 56.301 toeschouwers.

Enkelspel 
Veertien speelsters uit de top 20 hadden zich voor dit toernooi ingeschreven.

Titelverdedigster Tsvetana Pironkova had, net als het jaar ervoor, via het kwalificatietoernooi een plaats in de hoofdtabel moeten veroveren. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De als eerste geplaatste Simona Halep moest zich, wegens ziekte, kort voor aanvang van het toernooi afmelden.

Het tweede reekshoofd, Petra Kvitová uit Tsjechië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale haar ongeplaatste landgenote Karolína Plíšková in twee sets, waarbij beide sets eindigden in een tiebreak. Kvitová wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Sydney op haar naam te schrijven. Het was haar vijftiende WTA-titel, de eerste van 2015.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Tímea Babos en Lucie Šafářová hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Babos speelde samen met Kristina Mladenovic – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door het eerste reekshoofd. Šafářová had, samen met Belinda Bencic, een wildcard voor het toernooi gekregen – zij strandden in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Bethanie Mattek-Sands / Sania Mirza won het toernooi. Zij klopten in de finale het als eerste geplaatste Amerikaanse koppel Raquel Kops-Jones en Abigail Spears in twee sets. Het was hun vijfde gezamenlijke titel. Mattek-Sands had daarnaast acht eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Mirza achttien.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek nam samen met Barbora Záhlavová-Strýcová (Tsjechië) aan het toernooi deel. Zij verloren meteen hun openingspartij.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe link 
  Toernooischema WTA

Sydney 2015
Sydney